Baošići este un sat din comuna Herceg Novi, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea are 1473 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 779 de locuitori).

Demografie 
În satul Baošići locuiesc 1133 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 37,4 de ani (36,6 la bărbați și 38,2 la femei). În localitate sunt 486 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,03.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Baošići pe Wikimapia
 Baošići Map — Satellite Images of Baošići (Maplandia)

Localități din comuna Herceg Novi